Cursor (lateinisch cursor „Läufer“) steht für:

 Cursor, Eingabemarke für Text auf dem Computerbildschirm
 Mauszeiger, handgeführte Deutemarke
 Iterator über Datensätze in Datenbanksprachen
 Iveco Cursor, Dieselmotorenmodell

Cursor ist der Beiname folgender Personen:

Siehe auch: